Сальское (нем. Sankt Lorenz - святого Лаврентия) — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области. Входит в состав Ковровского сельского поселения.

Население

История 
В 1450 году архитектором Клаусом Галлем была построена кирха, посвященная Святому Лауренциусу. Поселение получило название Sankt Lorenz.

В 1910 году в Санкт Лоренце проживали 239 человек.

В 1946 году Санкт Лоренц был переименован в поселок Сальское.

Достопримечательности 

 Кирха XIV века (в руинах).

Примечания 

Населённые пункты Зеленоградского района